In 1954 werd het 40ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 19 juni 1954 tot 24 april 1955. Fortaleza werd kampioen.

Eerste toernooi
Het is onduidelijk waarom América zich voor de finale plaatste in plaats van Ferroviário.

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Braziliaans competitievoetbal 1954